Liberty City (Texas), een plaats in de staat Texas in de Verenigde Staten
Liberty City (Miami), een wijk in de stad Miami in de Verenigde Staten
Liberty City (fictieve stad), een fictieve stad uit de videospellenserie Grand Theft Auto
Grand Theft Auto: Liberty City Stories, een videospel uit de serie Grand Theft Auto